Поляко́вский:

Персоналии 
 Поляковский, Адольф Казимирович (1901—1973) — Герой Социалистического труда.
 Поляковский, Иосиф Болеславович (1925—1981) — Герой Социалистического труда, Заслуженный нефтяник Башкирской АССР.
---
 Поляковская, Маргарита Адольфовна (1933—2020) — советский и российский историк, доктор исторических наук (1981), профессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков Уральского университета (1983), Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997).

Топоним 
 Поляковский — посёлок в Зейском районе Амурской области.